

Україна 
 Заводський район (Запоріжжя)
 Заводський район (Кам'янське)
 Заводський район (Миколаїв)

Росія 
 Заводський район (Орел)
 Заводський район (Саратов)